Sherlock Holmes 3 é um filme estadunidense atualmente sem data de lançamento. Será o terceiro filme da franquia de filmes de Sherlock Holmes produzidos por Guy Ritchie. Em 11 julho de 2019, foi confirmado a substituição de Guy Richie na direção por Dexter Fletcher. O filme será estrelado por Robert Downey Jr. e Jude Law.

Elenco
Robert Downey Jr. como Sherlock Holmes
Jude Law como Dr. Watson
Rachel McAdams como Irene Adler

Produção 
As gravações deveriam ter iniciado no final de 2016, porém Robert Downey Jr. estava com a agenda lotada com os filmes da Marvel, o que deixou a produção do longa em pausa. Em julho de 2019 foi confirmado que as filmagens ocorreriam na Califórnia, Estados Unidos, com um orçamento de aproximadamente 107 milhões de dólares.

Filmes dos Estados Unidos de 2021
Filmes em língua inglesa